Lippke ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Lippke (* 1983), christlicher Theologe (Schwerpunkt: Altes Testament), Altertumswissenschaftler und Museumskurator
 Georg Lippke (1906–1999), deutscher Verwaltungsjurist, Oberbürgermeister von Danzig

Siehe auch:
 Lipke